Leffers ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Leffers (1869–1929), deutscher Kaufmann und Politiker (Zentrum), Abgeordneter im Oldenburgischen Landtag
 Gustav Leffers (1894–1916), deutscher Jagdflieger
 Heinrich Leffers (1865–1936), deutscher Kaufmann und Politiker (Zentrum), Abgeordneter im Oldenburgischen Landtag
 Wilhelm Leffers (1871–1952), katholischer Pfarrer

Leffers steht für
 Leffers AG, deutsches Textilhandelsunternehmen, Vorgänger von SinnLeffers

Siehe auch:
 Lefferts